Paddington – dzielnica Londynu
 Paddington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Warrington
 Paddington – dworzec kolejowy w Londynie
 Paddington – stacja metra londyńskiego
 Paddington – dzielnica w aglomeracji Sydney w Australii
 Miś Paddington – fikcyjna postać niedźwiadka, bohater serii książek autorstwa Michaela Bonda
 Paddington – film z 2014